Le nom Moray peut faire référence à :

Toponyme 

 Le Moray, une région de lieutenance d'Écosse,
 Moray, une circonscription électorale britannique située en Écosse,
 Moray, une circonscription électorale écossaise crée en 1999,
 Le comté de Moray, aussi nommé Morayshire, ancien comté historique d'Écosse, sur lequel sont basés les divisions géographiques précédentes,
 Le Mormaer de Moray (gaélique : Moréb ou Moireabh), parfois considéré comme un royaume, est une seigneurie du nord de l'Écosse au Haut Moyen Âge qui fut démantelée par le roi David  d'Écosse en 1130,
 Le site de Moray au Pérou, un site archéologique où les Incas auraient pratiqué des expériences agricoles, aussi appelé en langue quechua Muray.

Patronyme 

 Henry Home-Drummond-Moray (1846-1911), soldat, homme politique et propriétaire terrien écossais,
 James Stuart (1er comte de Moray) ou Murray, politique anglais.

Autre 
 Moray, un logiciel d'édition 3D.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme